Lampeia (deelgemeente), Griekse deelgemeente
 Lampeia (geslacht), geslacht van tweekleppigen